Qendër è un toponimo comune a molte località albanesi:

Qendër (Argirocastro), nel Distretto di Argirocastro
Qendër (Fier), nel Distretto di Fier
Qendër (Mallakastër), nel Distretto di Mallakastër
Qendër (Valona), nel Distretto di Valona

Qendër Bilisht, nel Distretto di Devoll
Qendër Bulgarec, nel Distretto di Coriza
Qendër Ersekë, nel Distretto di Kolonjë
Qendër Koplik, nel Distretto di Malësi e Madhe
Qendër Leskovik, nel Distretto di Kolonjë
Qendër Librazhd, nel Distretto di Librazhd
Qendër Piskovë, nel Distretto di Përmet
Qendër Skrapar, nel Distretto di Skrapar
Qendër Tepelenë, nel Distretto di Tepelenë
Qendër Tomin, nel Distretto di Dibër